Le canton de Tulle est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises du département de la Corrèze.

Le canton de Tulle, ancienne division administrative créée en 1790, a été scindé en deux en 1801 :
 le canton de Tulle-Nord,
 le canton de Tulle-Sud.

Ces deux cantons ont été à nouveau scindés en 1982 : 
 le canton de Tulle-Campagne-Nord,
 le canton de Tulle-Campagne-Sud,
 le canton de Tulle-Urbain-Nord,
 le canton de Tulle-Urbain-Sud.